Foxfield ist der Name mehrerer Orte:

Foxfield (Colorado), USA
Foxfield (County Leitrim), Irland
Foxfield (Cumbria), England